Monroe City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monroe City Hall (Georgia), ID-Nr. 83003618
 Monroe City Hall (North Carolina), ID-Nr. 71000619
 Monroe City Hall (Utah), ID-Nr. 85000814